Криевс () — латышская фамилия, в переводе означает «русский». Известные носители:

 Криевс, Арвидс (род. 1944) — советский и латышский кинорежиссёр, сценарист.
 Криевс, Карлис (1886—1942) — латышский политик.
 Криевс, Петерис (1892—1919) — латышский офицер.